

Patronyme 

 Aurore Cabanne (1998-), judokate et samboïste française ;
 Christy Cabanne (1888-1950), producteur américain de cinéma ;
 Ferdinand Cabanne (1920-2003), cancérologue français ;
 Jean-Guillaume Cabanne, producteur français de musique électronique ;
 Jean-Pierre Cabanne (ou Cabanné) (1773-1841), commerçant français émigré à la Louisiane ;
 Pierre Cabanne (1921-2007) critique d'art, journaliste et écrivain.

Toponyme 

 Cabanne, ancienne commune française du Tarn, intégrée à Cabanne-et-Barre ;
 Cabanne-et-Barre, ancienne commune française du Tarn, Barre ayant été rétablie, le reste de la commune étant intégré à Moulin-Mage ;
 Saint-Denis-de-Cabanne, commune française de la Loire.

Voir aussi